Santana do Livramento kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santana do Livramento (ort), Rio Grande do Sul, 
 Santana do Livramento (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar